William Findlay ist der Name folgender Personen:
* William Findlay (Politiker) (1768–1846), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 William Findlay (Fußballspieler) (1904–1981), schottisch-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 William Finlay
 William Finley